Tym mianem posługiwali się:
 Spycimir Leliwita, Spytko I z Melsztyna (zm. 1352)
 Spytek Melsztyński (zm. 1399)
 Spytek Melsztyński (1398–1439)
 Spytek Melsztyński (zm. ok. 1503)